Андреас Иоганн Якоб Генрих Мюллер ( (1811—1890)) — немецкий исторический живописец. Член группы так называемых «назарейцев». Брат Карла Мюллера.

Ученик Шнорра и Корнелиуса в Мюнхене, а потом Карла Зона и Иоганна Шадова в Дюссельдорфе. В 1837—1842 гг. жил в Италии, по возвращении из которой поселился в Дюссельдорфе, где впоследствии был профессором Акад. худ. и хранителем художественных коллекций.

Главный его труд — фрески в церкви. св. Аполлинария в Ремагене на Рейне, исполненные в сотрудничестве с Дегером; кроме того, им исполнено для разных церквей большое количество образов, отличающихся строгостью стиля. С участием своего сына, Карла Мюллера (родился в 1842 г.), украсил стенной живописью одну из зал дворца в Зигмарингене.

Источники

Ссылки 
 Андреас Мюллер на artnet.com

Художники Германии XIX века
Художники-монументалисты Германии XIX века
Художники-иллюстраторы Германии
Художники религиозного жанра
Назарейцы